FKS steht als Abkürzung für:

 Fachkundige Stelle im Sinne des SGB III § 84
 Fall-Kontroll-Studie
 Fetales Kälberserum, eine in der Zellkultur eingesetzte Quelle für Wachstumsfaktoren
 Feuerwehr Koordination Schweiz, Verein/Gewerkschaft der Feuerwehren in der Schweiz und Liechtenstein
 Finanzkontrolle Schwarzarbeit, eine Arbeitseinheit des deutschen Zolls
 Flughafen Fukushima (jap. 福島空港, Fukushima-Kūkō), ein kleiner Verkehrsflughafen der Stadt Sukagawa in Japan, Präfektur Fukushima nach dem IATA-Code
 Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie, eine hochempfindliche optische Messmethode
 Forschungs- und Kooperationsstelle Schifffahrt, eine wissenschaftliche Einrichtung der Universität Bremen
 Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport, eine ehemalige wissenschaftliche Einrichtung der Leistungssportforschung der DDR im Bereich der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig
 Freie Konferenz von StudentInnenschaften an Fachhochschulen, siehe Freier Zusammenschluss von StudentInnenschaften#Geschichte
Fritz-Karsen-Schule in Berlin, Neukölln

FKS